Biengranada puede referirse a:
 El nombre común de la planta Chenopodium ambrosioides.
 El nombre común de la planta Chenopodium botrys.
 El nombre común de la planta Chenopodium vulvaria.
 El nombre común de la planta Teucrium botrys.